Аболонье — название населённых пунктов в России:

 Аболонье — деревня в Духовщинском районе Смоленской области.
 Аболонье — деревня в Смоленском районе Смоленской области.